Protomedeia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1842. Enligt Catalogue of Life ingår Protomedeia i familjen Isaeidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ischyroceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Protomedeia